Николай Вольф: Вольф, Николай Борисович (1866—1940) — управляющий Императорскими заводами, член Государственной думы от Лифляндской губернии.
 Вольф, Николай Иванович (1811—1881) — русский генерал, участник Кавказской войны.